Elske har flere betydninger:

Elske er at nære en kærlighed til nogen eller noget.
Elske er at have samleje med en anden person.